Il doppio del Countrywide Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rohan Bopanna e Eric Butorac hanno battuto in finale 7–6(5), 7–6(5),  Travis Parrott e Dušan Vemić.

Teste di serie

  Lucas Arnold Ker /  Bruno Soares (primo turno)
  Scott Lipsky /  David Martin (quarti)

  Marc Gicquel /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Rik De Voest /  Bobby Reynolds (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Countrywide Classic 2008
ATP Tour 2008